Nonette ist der Name

 eines französischen Ortes im Département Puy-de-Dôme, siehe Nonette (Puy-de-Dôme)
 eines Flusses im französischen Département Oise, siehe Nonette (Fluss)

Siehe auch:
 Nonett